

Ход соревнований 
Фаворитом соревнований был чемпион мира 1991 года Самуэль Матете из Замбии. Однако в полуфинале он получил травму подколенного сухожилия и не попал в финал. В финале американец Кевин Янг захватил лидерство после четвёртого барьера и продолжал наращивать темп. Его личный рекорд перед Барселоной составлял 47,72 с, однако в Барселоне он намеревался преодолеть 47-секундный барьер и написал на стене своей комнаты в олимпийской деревне «46,89». До самого конца дистанции он преодолевал расстояние между барьерами за 13 шагов и пересёк линию финиша через 46,78 с, установив новый мировой рекорд. Второе и третье место, как и на чемпионате мира 1991 года заняли Уинтроп Грэхэм из Ямайки и Крисс Акабуси из Великобритании.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

В финале соревнований Кевин Янг установил новый мировой и олимпийский рекорд — 46,78 с.

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

 Предварительные забеги 
В четвертьфинал выходят двое лучших из каждого забега плюс двое из оставшихся по лучшему времени.Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Полуфиналы 
В финал выходят четверо лучших из каждого забега.

Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

 Финал Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Бег с барьерами на Олимпийских играх